Neuer Kanal ist der Name oder die synonyme Bezeichnung folgender Gewässer:

 Main-Donau-Kanal (auch Rhein-Main-Donau-Kanal, RMD-Kanal oder Europakanal), eine Wasserstraße zwischen dem Main bei Bamberg und der Donau bei Kelheim
 Fuhsekanal (Braunschweig) (auch Landwehrkanal oder Aubach), ein im 18. Jahrhundert zum Torftransport gestochener Kanal
 Neuer Kanal (Pfinzkanal), rechter Zufluss des Pfinzkanals (zur Pfinz) bei Stutensee-Staffort, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; mit Namensabschnitten Ungeheuerklamm → Grenzgraben → Neuer Kanal
 Neuer Kanal (Strohkirchener Bach), Kanal im Südwesten Mecklenburgs
 Neuer Kanal, kanalisierter Abschnitt des Baches Lober zwischen Rackwitz und Zschortau nördlich der Stadt Leipzig
 Nieuwe Kanaal, ein Kanal in der Stadt Leeuwarden in den Niederlanden
 Nový kanál, ein Seitenkanal des Sánský kanáls in Tschechien
 Neuer Kanal, kanalisierter Seitenarm des Flusses Rječina in der Stadt Rijekain in Kroatien